Francheville (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Francheville (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Francheville (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Francheville (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Francheville (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Francheville (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Francheville (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też: La Francheville – francuska gmina w departamencie Ardennes, w regionie Szampania-Ardeny